554  – anno del VI secolo
554 a.C. – anno del VI secolo a.C.
554 – numero
554  – codice che designa l'Osservatorio astronomico Burgsolms Observatory a Wetzlar (Assia, Germania)